Закатула има више значења:

 Закатула (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Закатула (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику